Маслянка — топоним

Россия 
 Маслянка — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.
 Маслянка (река) — река, протекает в Пермском крае.
 Маслянка (приток Еловки) — река, протекает в Пермском крае, Республике Коми.

Украина 
Маслянка — село Млиновского района Ровненской области.
 Маслянка — украинское название пахты, а также карпатского кисломолочкного напитка, приготавливаемого на её основе.

См. также 
 Масленка